Д’Абовиль - французская фамилия и дворянский род.

Известные носители 
 Д’Абовиль, Франсуа Мари (1730—1817) — французский генерал-лейтенант, артиллерист.
 
 д’Абовилль, Жерар (род. 1945) — французский путешественник.